Вудс () — прізвище англійського, шотландського або ірландського походження.

Відомі носії:
  (; 1929—2010) — американська співачка і акторка.
 Джеймс Вудс (;  1947) — американський актор.
 Дональд Вудс (, уроджений — Ральф Льюїс Зінк, ; 1906—1998) — канадсько-американський актор кіно і телебачення.
 Зак Вудс (;  1984) — американський актор та комік.
  (;  1972) — британський боксер-професіонал у напівважкій ваговій категорії.
 Крістін Вудс (;  1983) — американська акторка.
 Ліл Вудс (;  1998) — британська акторка.
 Річард Вудс (;  1941) — новозеландський дипломат.
 Слік Вудс (, уроджена Сімон Томпсон, ;  1996) — американська фотомодель.
 Стюарт Вудс (; 1938—2022) — американський письменник детективного жанру.
 Тайґер Вудс (;  1975) — американський гравець у гольф.
 Томас Ернест Вудс-молодший (;  1972) — американський письменник і лібертаріанський коментатор, старший науковий співробітник Інституту Мізеса.
 Філ Вудс (; 1931—2015) — американський джазовий альт-саксофоніст, кларнетист і композитор.

Примітки